Linné är svenskt ett efternamn. Det kan avse:

Carl von Linné och hans familj

 von Linné, adliga ätten von Linné

Personer
 Carl von Linné (1707–1778), naturforskare och läkare
 Carl von Linné den yngre (1741–1783), naturforskare, son
 Elisabeth Christina von Linné (1743–1782), botanist, dotter
 Sara Elisabeth Moraea (1716–1806), hustru
 Sara Christina von Linné (1751–1835), dotter

Andra personer med namnet
 Bengt Linné (född 1938), TV-producent och TV-chef
 Benjamin Linné (1830–1906), kyrkoherde och riksdagsman
 Bertil Linné (1913–2000), målare
 Bosse Linné (1946–2011), violinist
 Eric Linné (1905–1995), tecknare, målare och teckningslärare
 Otto Linné Erdmann (1804–1869), tysk kemist
 Signe Linné (1918–1977), målare
 Sigvald Linné (1899–1986), arkeolog och etnograf
 Tore Linné Eriksen (född 1945), norsk historiker och professor i utvecklingsstudier

Se även
 Linnaeus (olika betydelser)

Svenska efternamn